Älvsjö kan avse:

 Älvsjö gård – en herrgård omnämnd 1490 och ursprunget till namnet
 Älvsjö – en stadsdel i Söderort inom Stockholm kommun 1926–
 Älvsjö stadsdelsområde – ett tidigare stadsdelsområde i Söderort, omfattande Älvsjö och angränsande stadsdelar
 Älvsjö station – en station i Stockholms pendeltåg
 Älvsjödepån – en depå för tåg tillhörande Stockholms pendeltågssystem
 Älvsjö (postort) – en postort, sedan 1880 postadress för ett område i nuvarande Söderort
 Älvsjö AIK – en svensk alliansförening i södra Stockholm
 7248 Älvsjö – en asteroid